Педру Филипе Теодозиу Мендеш (; род. 1 октября 1990 года, Невшатель, Швейцария) — португальский футболист, защитник клуба «Монпелье». Выступал за сборную Португалии.

Клубная карьера 

Мендеш — воспитанник клубов «Реал Келуш» и «Спортинг». В 2009 году для получения игровой практики он на правах аренды вернулся в «Реал Келуш». Летом 2010 года Педру на правах аренды перешёл в «Серветт». 25 июля в матче против «Вадуца» он дебютировал в Челлендж-лиге.

Летом 2011 года Мендеш на правах аренды присоединился к «Реал Мадрид Кастилья». 28 августа в матче против «Конкенсе» он дебютировал в Сегунде B. 7 декабря в поединке Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» Мендеш дебютировал за основной состав «сливочных».

Летом 2012 года Педру вернулся в «Спортинг» и начал выступать за дублирующий состав. 11 августа в матче против «Оливейренсе» он дебютировал в Сегунда лиге. В начале 2013 года Мендеш был включён в заявку клуба на сезон. 27 января в матче против «Витории Гимарайнш» он дебютировал в Сангриш лиге. Летом того же года Педру на правах свободного агента подписал контракт с итальянской «Пармой». 1 сентября в матче против «Удинезе» он дебютировал в итальянской Серии A. В начале 2014 года Мендеш на правах аренды перешёл в «Сассуоло». 2 февраля в матче против «Эллас Верона» он дебютировал за новую команду. После окончания аренды Педру вернулся в «Парму».

Летом 2015 года Мендеш перешёл во французский «Ренн», подписав контракт на 4 года. 8 августа в матче против «Бастии» он дебютировал в Лиге 1. Летом 2017 года Педру подписал контракт с «Монпелье». 5 августа в матче против «Кана» он дебютировал за новую команду. 16 сентября в поединке против «Труа» Мендеш забил свой первый гол за «Монпелье».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 National team data 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Монпелье»